Sol invictus kan avse

Sol invictus – en romersk solgud, ett annat namn för Sol Indiges
Elagabalus Sol invictus  – en romersk solgud ej att förväxla med Sol Indiges
Sol Invictus (musikgrupp) – ett neofolkband från England
Sol invictus (AIK) – en supporterförening till AIK
Sol invictus (låt av Blue Sky Black Death) – en låt av musikgruppen Blue Sky Black Death